David Kelly (ator)
 David Kelly (especialista em armamentos)
 David Kelly (futebolista)